Марданов — фамилия.

Известные носители:
 Марданов, Александр Яковлевич (1852—после 1919) — генерал-майор (1904), участник Русско-турецкой (1877—1878) войны.
 Марданов, Видади Нажмуддинович (1986—2023) — российский спортсмен и тренер.
 Марданов, Мисир Джумаил оглы (род. 1946) — азербайджанский государственный деятель, министр образования Азербайджана (1998—2013), доктор физико-математических наук, профессор.
 Марданов, Мустафа Ашум оглы (1894—1968) — азербайджанский советский актёр.
 Марданов, Халик (род. 1971) — советский и азербайджанский футболист, полузащитник.
 Марданов, Рустэм Хабибович (род. 1964) — российский государственный деятель.
 Марданов, Самед Ашум оглы (1909—1939) — азербайджанский советский кинорежиссёр.

См. также 
 Марданшин
 Мардашёв